Orr steht für:
 Orr (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Orr ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Orr (Pulheim), Stadtteil von Pulheim im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Haus Orr, Rittergut in Pulheim, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Orr (Colorado)
 Orr (Kentucky), im Lawrence County
 Orr (Michigan)
 Orr (Minnesota)
 Orr (North Dakota), im Grand Forks County
 Orr (Oklahoma)
 Orr (West Virginia), im Preston County

geografischer Objekte:
 Orr-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Orr Island, Insel im Marshall-Archipel, Antarktis
 Orr Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

ORR steht für:
 Oberregierungsrat, deutsche Amtsbezeichnung
 Office of Rail and Road, Aufsichtsbehörde für den Eisenbahnverkehr im Vereinigten Königreich
 Yorketown Airport (IATA-Code), Flughafen von Yorketown (South Australia), South Australia

orr steht für:
 Oruma (ISO-639-3-Code), ijoide Sprache der Niger-Kongo-Sprachfamilie

Siehe auch
 ÖRR
 Orre
 Ore

Abkürzung